Аројо Тигре има више значења:

 Аројо Тигре (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Тигре (Сан Фелипе Усила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Тигре (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Тигре (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику